Lagemeeden (streek)
 Lagemeeden (waterschap)